Portugisisk har flere betydninger:
 Portugisisk (sprog)
 Noget fra Portugal